Andrey Konstantinovich Karyaka ou Andriy Konstantinovych Karyaka - respectivamente, em russo, Андрей Константинович Каряка e, em ucraniano, Андрій Константінович Каряка (Dnipropetrovs'k, atual Ucrânia, 1 de Abril de 1978) - é um ex-futebolista ucraniano posteriormente naturalizado Russo. 

Joga habitualmente na posição de médio ala esquerdo mas também desempenha funções como centro-campista. Tem 1,80 m de altura. Joga actualmente no Saturn Ramenskoye da Rússia, que o comprou em definitivo ao Sport Lisboa e Benfica.

Transferira-se para o Benfica vindo do clube russo Krylya Sovetov Samara, onde foi capitão de equipa.

Ligações externas
 
 

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Metalurh Zaporizhya
Futebolistas do Arsenal Kiev
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Futbolniy Klub Saturn Ramenskoye
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva
Jogadores da Eurocopa de 2004
Jogadores da Seleção Russa de Futebol